Улица Ради́щева — улица в Приобском районе Бийска, проходящая от улицы Прибыткова до улицы Социалистическая. Направление улицы — с северо-востока на юго-запад. Нумерация домов ведётся от улицы Прибыткова.

Особенности улицы 

Улица целиком проходит внутри «спального» микрорайона Бийска, именуемого квартал АБ. Улица разделяет жилую застройку и лесопарковую зону микрорайона.

На северной («четной») стороне улицы расположены жилые 4- и 5-этажные дома «хрущевского» типа.

На пересечении с улицей Ломоносова находится площадь, к которой примыкают спортивный комплекс «Заря», кинотеатр «Родина», гостиница «Восток».

На южной («четной») стороне находятся лесопарковая зона квартала АБ и несколько современных жилых домов, построенных в начале 2000-х годов.

Архитектура 
На улице Радищева находится спортивный комплекс «Заря», имеющий плавательный бассейн с главной ванной 50х25 метров и две вспомогательных ванны для прыжков в воду и для обучения детей. Этот бассейн самый крупный в Сибири и на Дальнем Востоке. 22 января 2009 г. состоялось торжественное открытие бассейна спорткомплекса «Заря» после реконструкции.

На пересечении с улицей Социалистической находится дом детского технического творчества им. Я. Ф. Савченко, известный в городе как «Купол» — здание, имеющее интересную архитектуру.

Важные и интересные объекты 
 Спортивный комплекс «Заря»
 Гостиница «Восток»
 Дом детского технического творчества им. Я. Ф. Савченко («Купол»)
 Дом ученых

Известные жители 
 Савченко, Яков Федорович первый директор ФГУП ФНПЦ «Алтай», дважды Герой Социалистического Труда инициатор строительства микрорайона (и, в том числе, улицы Радищева), его спортивных и культурных объектов.

Пересекаемые улицы 
 улица Прибыткова
 Молодёжная улица
 улица Ломоносова
 Социалистическая улица

Смежные улицы 
 улица Декабристов
 2-я Набережная улица

См. также 
Улицы Бийска

Радищева